Distrikt Huayllabamba bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Huayllabamba (Sihuas), Distrikt in der Provinz Sihuas (Region Ancash)
 Distrikt Huayllabamba (Urubamba), Distrikt in der Provinz Urubamba (Region Cusco)